Großsteingrab Store Havelse steht für:

 Großsteingrab Store Havelse 1
 Großsteingrab Store Havelse 2
 Großsteingrab Store Havelse 3